Apha är ett släkte av fjärilar. Apha ingår i familjen Eupterotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Apha